Raspe Henrik néven ismert a Ludoving-ház négy türingiai tartománygrófja:

 I. Raspe Henrik (kb. 1095-1130)
 II. Raspe Henrik (kb. 1130-kb. 1155/57)
 III. Raspe Henrik (kb. 1155-1217)
 IV. Raspe Henrik (1204-1247), német-római ellenkirály 1246-47 között